Chlingental ist Schweizer Ortsname für
 Chlingental (BL)
 Chlingental (ZH)